Team Give Steel - 2M Cycling Elite er et dansk cykelhold, som blev etableret i Faxe Ladeplads med start fra 2023-sæsonen. Det kører som et DCU Elite Team, og betragtes som et U23-talenthold. Moderklubben blev DBC Ballerup, og den første navnesponsor var Give Steel.

Holdet blev grundlagt og ejet af el-installatør Martin Flindt Møller, som indtil foråret 2022 havde været teammanager for .

I holdets første sæson stiller det til start i de danske UCI-løb Grand Prix Herning og Fyen Rundt.

Holdet

2023
Holdets 11 ryttere for den første sæson blev præsenteret den 28. december 2022 i Ballerup Super Arena.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

DCU Elite Team
Etableret i 2023
Faxe Kommune